Dorf har flere betydninger:
 Dorf (landsby) – landsby i Nordjylland
 Dorf Kirke – Kirke i Nordjylland
 Dorf Kirkeby – landsby i Nordjylland
 Dorf Kirkedistrikt – sogn i Nordjylland
 Dorf Mølle – mølle og museum i Nordjylland
 Dorf Møllegård – museum i Nordjylland

 Det tyske ord for landsby